herb gminy Dębno w woj. małopolskim, w powiecie brzeskim
 herb gminy Dębno w woj. zachodniopomorskim, w powiecie myśliborskim